L'édition 2019 du tournoi de tennis de Paris-Bercy se déroule du  au  sur dur en intérieur. Il s'agit du  et dernier ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, de l'Australien Nick Kyrgios, du Canadien Félix Auger-Aliassime, des Français Richard Gasquet et Lucas Pouille, du Japonais Kei Nishikori, du Sud-Africain Kevin Anderson et du Suisse Roger Federer. Ils sont respectivement remplacés par Damir Džumhur, Jan-Lennard Struff, Frances Tiafoe, Corentin Moutet, Laslo Djere, Radu Albot, Pablo Cuevas et Andreas Seppi.

Pendant le tournoi 

Le tenant du titre Karen Khachanov s'incline dès son entrée en lice face à l'Allemand Jan-Lennard Struff en 3 sets (7-6, 3-6, 7-5).

Gêné à l'adducteur, le Français Gilles Simon abandonne à 2-2 lors du premier set au premier tour face au Canadien Denis Shapovalov.

Après 6 finales consécutives, le  mondial Daniil Medvedev s'incline dès le  tour face au Français Jérémy Chardy en 3 sets (6-4, 2-6, 4-6).

La défaite de Gaël Monfils en quart de finale permet à Matteo Berrettini de s'assurer la dernière place pour le Masters de Londres.

Rafael Nadal déclare forfait en demi-finale à cause d'une blessure aux abdominaux.

Le Canadien Denis Shapovalov se qualifie pour sa première finale en Masters 1000 après avoir battu les têtes de série 11 (Fabio Fognini), 6 (Alexander Zverev) et 13 (Gaël Monfils).

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le tournoi parisien pour la  fois en battant en finale Denis Shapovalov. Il s'agit de son  Masters 1000 et de son  ATP en simple.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent leur  ensemble en battant en finale Karen Khachanov et Andrey Rublev. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Paris
Tennis en octobre 2019
Tennis en novembre 2019
Tennis en France en 2019
Sport en France en octobre 2019
Sport en France en novembre 2019